El término tiranuelo pantanero puede referirse al nombre común en Colombia de las especies de ave:

 Inezia subflava
 Inezia caudata